Izrael (hebrejsky ישראל – zápasí Bůh) může v různých kontextech označovat následující:
 novodobý stát Izrael (מדינת ישראל Medinat Jisrael)
 izraelský národ
 jednotné Izraelské království
 severní izraelské království
 jméno patriarchy Jákoba
 Země izraelská, biblický název